April in Paris est le titre de :

 April in Paris, une chanson écrite en 1932 par Vernon Duke (musique) et Yip Harburg (paroles) ;

 April in Paris, un album de la pianiste de jazz américaine Blossom Dearie enregistré en 1955-1956.

Homonymie